Le Championnat du Portugal de football 2005-2006 est la  de la compétition qui voit le sacre du FC Porto.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur camerounais Albert Meyong Ze qui inscrit 17 buts en 26 matchs, soit une moyenne de 0,65 but par match.

Classement 

|}

Voir aussi 

 Championnat du Portugal de football D2 2005-2006
 Coupe du Portugal de football 2005-2006

Résultats

Meilleurs buteurs

Liens externes 
 Portugal 2005-06 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Football D1
Football D1
Portugal